Aardrijkskunde
 Hewitt (Minnesota)
 Hewitt (Texas)
 Hewitt (Wisconsin)

Personen met de achternaam Hewitt
 Jennifer Love Hewitt, Amerikaans actrice
 Lleyton Hewitt, Australisch tennisser
 Peter Cooper Hewitt, Amerikaans elektrotechnicus